Banco Popular Español
Batalhão de Policiamento de Eventos
Bisfenol E - abreviatura do composto químico

Desambiguações de siglas